Black Butte ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Black Butte (Kalifornien), im Siskiyou County
 Black Butte Ranch, im Deschutes County, Oregon

Berge:
 Black Butte (Idaho), Berg im Lincoln County, Idaho
 Black Butte (Oregon), Berg im Jefferson County
 Black Butte (Glenn County), Berg im Glenn County, Kalifornien
 Black Butte (Siskiyou County), Berg im Siskiyou County, Kalifornien

Fließgewässer:
 Black Butte River, Fließgewässer im Mendocino County, Kalifornien
 Black Butte Wash, Fließgewässer im Yavapai County, Arizona

Sonstiges:
 Black Butte Creek Mine, Mine im Sweetwater County, Wyoming
 Black Butte Deposit Mine, Mine im Crook County, Wyoming
 Black Butte Group Mine, Mine im Lander County, Nevada